Nestor (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Nestor, héros de la mythologie grecque.

Personnalités 
 Nestor de Laranda, poète grec (II-) ;
 Nestor ou Nestorius, patriarche de Constantinople, fondateur et défenseur du nestorianisme () ;
 Nestor, moine, rédacteur de la Chronique des années écoulées (1056-1106).

Saints chrétiens 
 Nestor de Magydos ou Nestor de Pamphylie ou Nestor de Pergé, évêque de Magydos martyrisé à Pergé (?-251), fêté le 25 février ;
 Nestor de Thessalonique, martyr avec saint Démétrios de Thessalonique (?-v. 306).

Prénom 
Venant du latin et du grec ancien, Nestor est un prénom masculin au sens inconnu. Sa forme féminine est Nestorine.

Patronymes 
 Ponce Néstor, écrivain argentin (1955-) ;
 Charly Nestor, animateur et producteur de télévision, membre du duo Charly et Lulu (1964-). 
 Daniel Nestor, joueur de tennis professionnel canadien (1972-).

Personnages de fiction 
 Nestor, domestique du capitaine Haddock dans Les Aventures de Tintin ;
 Nestor Burma, héros détective privé inventé par Léo Malet ;
 Nestor le pingouin, marionnette héros de la télévision française volant au secours de la veuve et de l'orphelin en se goinfrant de chocolat inventé et animé par David Michel (ventriloque) ;
 Nestor, l'ours débonnaire et mascotte du journal Fripounet, personnage créé par Roger Bussemey ;
 Nestor, une série de bande dessinée de Crespi (-1972).

Zoologie 
 Nestor, genre d'oiseaux.

Autres 
 Le Nestor, vaisseau de 74 canons lancé en 1793 ;
 (659) Nestor, un astéroïde ;
 Néstoras, district municipal du dème de Pylos-Nestor, en Messénie, nommé d'après le roi mythique ;
 Nestor Studios, une société de production américaine fusionnée en 1912 dans l'entité Universal Studios.

Voir aussi

Notes et références